Ба́сово — многозначный термин.

Россия 
 Басово — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Басово — деревня в Усть-Кутском районе Иркутской области, упразднена в 2015 году.
 Басово — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Басово — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Басово — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Басово — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Басово — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Басово — посёлок железнодорожного разъезда в Ардатовском районе Мордовии.
 Басово — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Басово — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Басово — трамвайное депо в городе Тула.
 Басово — исчезнувшее село (Тульского уезда Тульской губернии), ныне в составе Центрального р-на г. Тула.

Украина 
 Басово — село в Золочевском районе Харьковской области.

См. также 
 Басово-Водное
 Басово-Заречье
 Басов